Die Ilmstraße im Weimarer Ortsteil Oberweimar ist ein Straßenzug, der bis zum Park an der Ilm befahrbar ist. Er beginnt dort und endet am Plan. Von ihr zweigt die Mittelstraße ab. Sie ist Anliegerstraße.

Die Ilmstraße steht auf der Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Ortsteile). An Sehenswürdigkeiten sind neben dem Ilmpark, und der an ihr vorbeifließenden Ilm sind zu nennen vor allem das Deutsche Bienenmuseum, das Münchhausen-Haus und das Wilhelm-Wagenfeld-Haus.

Straße in Weimar
Straße in Europa